111-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 6—8 января 2017 года на катке «Тиалф» в Херенвене, Нидерланды. Действующими чемпионами являлись Свен Крамер и Мартина Сабликова. Первоначально чемпионат планировалось провести в Варшаве (Польша), но из-за возникших проблем польская сторона не смогла организовать чемпионат и его принял Херенвен. Чемпионат прошёл в новом формате — параллельно проводились соревнования в классическом многоборье и в спринтерском многоборье.

Расписание

Рекорды чемпионатов Европы

Мужчины

Женщины

Классическое многоборье

Мужчины

500 метров

5000 метров

1500 метров

10 000 метров

Итоговое положение

Женщины

500 м

3000 м

1500 м

5000 м

Итоговое положение

Спринтерское многоборье

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 SPECIAL REGULATIONS & TECHNICAL RULES SPEED SKATING and SHORT TRACK SPEED SKATING 2016
 Предварительная квалификация участников в спринтерском многоборье
 Предварительная квалификация участников в классическом многоборье
 Расписание и результаты в многоборье
 Расписание и результаты в спринте
 SPECIAL REGULATIONS & TECHNICAL RULES SPEED SKATING and SHORT TRACK SPEED SKATING 2016
 Предварительная квалификация участников в спринтерском многоборье
 Расписание и результаты

Примечания 

Международные спортивные соревнования в Херенвене
2017
2017 год в конькобежном спорте
Конькобежный